Chôdes of Tchôde, België
 Chodes (Spanje)